Nositelky jména Izabela popř. Isabela Francouzská:
 Izabela Francouzská (1225–1270), abatyše
 dcera francouzského krále Ludvíka VIII.
 Izabela Francouzská (1242–1271), provdaná navarrská královna
 dcera francouzského krále Ludvíka IX. a manželka navarrského krále Theobalda II.
 Izabela Francouzská (1295–1358), provdaná anglická královna
 dcera francouzského krále Filipa IV. a manželka anglického krále Eduarda II.
 Izabela Francouzská nebo z Valois (1292–1309)
 dcera valoiského hraběte Karla I. a manželka pozdějšího bretaňského vévody Jana III.
 Izabela Francouzská nebo z Valois (1306–1349), abatyše
 dcera hraběte Karla I. z Valois z jeho druhého manželství s Kateřinou z Courtenay
 Izabela Francouzská (1312–1348)
 dcera francouzského krále Filipa V. a manželka Guida VIII. z Vienne a později Jana III. z Faucogney
 Izabela Francouzská nebo z Valois (1313–1383), provdaná bourbonská vévodkyně
 dcera hraběte Karla z Valois a manželka bourbonského vévody Petra I.
 Izabela Francouzská nebo z Valois (1348–1372), provdaná milánská vévodkyně
 dcera francouzského krále Jana II. a manželka milánského vévody Giana Galeazzo
 Izabela Francouzská nebo z Valois (1389–1409), provdaná anglická královna
 dcera francouzského krále Karla VI. a manželka anglického krále Richarda II.
 Izabela nebo Alžběta Francouzská či z Valois (1545–1568), provdaná neapolská, sicilská, španělská a portugalská královna
 dcera francouzského krále Jindřicha II. a třetí manželka krále Filipa I./II.
 Izabela Francouzská nebo Bourbonská, provdaná neapolská, sicilská, španělská a portugalská královna
 dcera francouzského krále Jindřicha IV. a první manželka krále Filipa III./IV.

Související články 
 Izabela z Valois